Deze lijst omvat de voetbalcoaches die de Belgische club KV Mechelen hebben getraind vanaf 1963 tot op heden.

Externe links
 Lijst van trainers van KV Mechelen

Mechelen
KV Mechelen
Trainers
Trainers